Clarín (diari), diari argentí
 Clarín, pseudònim de Leopoldo Alas, escriptor espanyol
 Clarín (programa de ràdio), programa de ràdio de Radio Nacional de España.